Уничтожение (эрадикация) Helicobacter pylori — название стандартных лечебных режимов, направленных на полное уничтожение Helicobacter pylori в слизистой оболочке желудка с целью обеспечить благоприятные условия для заживления язв и других повреждений слизистой.

Определение 
Приемлемой схемой эрадикации Helicobacter pylori (Hp) считается лечебный режим, обеспечивающий не менее чем 80 % эффективно подтверждённого повторным обследованием излечения от хеликобактерной инфекции и заживления язвы или гастрита, имеющий продолжительность не более 14 суток и обладающий приемлемо низкой токсичностью (побочные эффекты должны развиваться не более чем у 10—15 % больных и в большинстве случаев не быть столь серьёзными, чтобы требовать досрочного прекращения лечения).

Постоянно разрабатываются новые схемы и протоколы эрадикации хеликобактера. При этом преследуется несколько целей:

 повышение удобства лечения для больных и степени соблюдения ими лечебного режима:
 устранение необходимости в строгой «противоязвенной» диете благодаря применению мощных ингибиторов протонного насоса;
 уменьшение продолжительности лечения (с 14 до 10, затем 7 дней);
 сокращение числа одновременно принимаемых наименований лекарств за счёт применения комбинированных препаратов;
 сокращение количества приёмов в сутки за счёт применения пролонгированных форм препаратов или препаратов с большим периодом полувыведения (T1/2);
 уменьшение вероятности нежелательных побочных эффектов;
 преодоление растущей устойчивости хеликобактера к антибиотикам;
 удовлетворение потребности в альтернативных схемах лечения при наличии аллергии к каким-либо из компонентов стандартной схемы либо при неудаче первоначального режима лечения.

Требования к схемам эрадикационной терапии 
Идеальной эрадикационной терапией можно считать терапию, отвечающую следующим требованиям:
 Постоянно высокий уровень эрадикации Hр
 Простой режим приема (удобство)
 Низкая частота побочных эффектов
 Экономичность
 Минимальное влияние резистентных штаммов на частоту эрадикации
 Эффективное воздействие на язвенный процесс.

Решения Маастрихтских согласительных конференций в отношении эрадикации Нр 
Европейской группой по изучению Helicobacter pylori был организован ряд согласительных конференций с участием ведущих экспертов, на которых на основе стандартов доказательной медицины и большого количества контролируемых клинических испытаний вырабатывались подходы к лечению хеликобактерных инфекций. Первая конференция проходила в голландском городе Маастрихте в 1996 году. По месту её проведения рекомендации, принятые в 1996, 2000 и 2005 годах, называются, соответственно, «Маастрихт-I», «Маастрихт-II», «Маастрихт-III» и «Маастрихт-IV» несмотря на то, что конференции «Маастрихт-III» и «Маастрихт-IV» проходили во Флоренции.

Консенсусом «Маастрихт-II» было определено, что ни одна из схем эрадикации Нр не даёт гарантии уничтожения инфекции, и поэтому в схемах эрадикации были сформулированы несколько «линий». Предполагается, что больной должен быть первоначально пролечен по одной из эрадикационных схем «первой линии», а при неудачном лечении — по одной из схем «второй линии».

«Маастрихтом-IV» были рекомендованы следующие эрадикационные схемы:

Первая линия 
Трёхкомпонентная терапия, была предложена на первой Маастрихтской конференции и стала универсальной схемой лечения инфекции H. pylori. Она рекомендована всеми мировыми согласительными конференциями. Схема включает препараты:

 один из ингибиторов протонного насоса (ИПН) в «стандартной дозировке» (омепразол 20 мг, лансопразол 30 мг, пантопразол 40 мг, эзомепразол 20 мг, или рабепразол 20 мг 2 раза в день) не менее 7 дней
 кларитромицин (500 мг 2 раза в день) 7 дней
 амоксициллин (1000 мг 2 раза в день) или метронидазол (500 мг 2 раза в день) 7 дней.

При этом показано, что схемы ИПН + кларитромицин + метронидазол (тинидазол) и ИПН + кларитромицин + амоксициллин эквивалентны. Установлено, что эффективность тройной терапии повышается, при увеличении её продолжительности до 10 или 14 дней (в зависимости от степени обсеменённости Helicobacter pylori и переносимости терапии пациентом)

Вторая линия 
Четырёхкомпонентная терапия:
 один из ИПН в «стандартной дозировке» не менее 10 дней +
 висмута субсалицилат/субцитрат (120 мг 4 раза в день) 10 дней +
 метронидазол (500 мг 3 раза в день) 10 дней +
 тетрациклин (500 мг 4 раза в день) 10 дней.
Ключевые изменения, внесенные пятым Маастрихтским консенсусом (https://web.archive.org/web/20161121175120/http://immunology-allergy.org/maastricht_v/):
 Инфекция H. pylori является инфекционным заболеванием независимо от клинических симптомов и осложнений.

 H. pylori связана с развитием диспепсии. Подходящей стратегией лечения является так называемая стратегия «обследуй и лечи» (test-and-treat strategy), которая заключается в применении неинвазивных методов диагностики и последующего лечения в случае положительных результатов. Эндоскопия рекомендована в регионах с низкой распространённостью H. pylori.

 Эрадикация H. pylori уменьшает количество осложнений.
 Предпочтительным методом диагностики у пациентов, не принимающих антациды, является дыхательный уреазный тест.
 Частота эрадикации может быть предсказана на основании уровня резистентности в данной популяции.
 Терапия с использованием комбинации кларитромицин + ингибиторы протонной помпы не должна применяться в регионах, где уровень резистентности к кларитромицину превышает 15 %, но остается приемлемой в регионах с низким уровнем резистентности.
 В регионах с высоким уровнем резистентности к кларитромицину рекомендуется четырёхкомпонентная терапия с применением висмута либо ингибиторов протонной помпы.
 В качестве схем «второй линии» высокую эффективность показали трёх- или четырёхкомпонентные схемы, где вместо кларитромицина (из группы макролидов) применялся левофлоксацин (их группы фторхинолонов).
 Терапия с применением висмута либо ингибиторов протонной помпы должна длиться 14 дней.
 При неуспешности четырехкомпонентной терапии с применением висмута либо ингибиторов протонной помпы может быть рекомендована трёх- или четырёхкомпонентная терапия с применением фторхинолонов.
 При неуспешности двух методов лечения рекомендуется исследование чувствительности H. pylori к антибиотикам для определения дальнейших способов лечения.
 H. pylori является основным этиологическим фактором рака желудка, который можно предотвратить ранней эрадикацией до появления метаплазии и атрофии.
 В популяциях и у отдельных лиц с высоким риском рака желудка рекомендуется скрининг и лечение.
 Состав здоровой микробиоты желудка и то, каким образом H. pylori влияет на микробиоту, пока что не определены.

Схемы, рекомендуемые для эрадикации Нр Научным обществом гастроэнтерологов России 
В связи с различной резистентностью к антибиотикам в разных регионах мира, распространённостью различных штаммов Нр, генетическими особенностями населения, в разных странах или группах стран вырабатываются свои рекомендации в отношении эрадикации Нр. Некоторые из этих параметров, в частности, резистентность Нр к определенным антибиотикам, меняется с течением времени. Выбор конкретной схемы определяется также индивидуальной непереносимостью больного к препаратам, а также чувствительностью штаммов Нр, которыми инфицирован больной. На X съезде Научного общества гастроэнтерологов России 5 марта 2010 года были приняты следующие схемы эрадикации Нр:

Первая линия

Вариант 1 
Трёхкомпонентная терапия, включающая перечисленные ниже препараты, которые принимаются в течение 10-14 дней:
 один из ИПН в «стандартной дозировке» 2 раза в день +
 амоксициллин (500 мг 4 раза в день или 1000 мг 2 раза в день)  +
 кларитромицин (500 мг 2 раза в день), или джозамицин (1000 мг 2 раза в день) или нифурател (400 мг 2 раза в день).

Вариант 2 
Четырёхкомпонентная терапия, включающая в дополнении к препаратам варианта 1 препарат висмута, её продолжительность также 10—14 дней:
 один из ИПН в «стандартной дозировке» +
 амоксициллин (500 мг 4 раза в день или 1000 мг 2 раза в день) +
 кларитромицин (500 мг 2 раза в день), или джозамицин (1000 мг 2 раза в день), или нифурател (400 мг 2 раза в день) +
 висмута трикалия дицитрат 120 мг 4 раза в день или 240 мг 2 раза.

Вариант 3 
Если у больного имеется подтверждённая внутрижелудочной pH-метрией атрофия слизистой оболочки желудка с ахлоргидрией и ему, таким образом, нецелесообразно назначать кислотоподавляющие препараты (ИПН или Н2-блокаторы), применяется третий вариант (продолжительностью 10—14 дней):
 амоксициллин (500 мг 4 раза в день или 1000 мг 2 раза в день) +
 кларитромицин (500 мг 2 раза в день), или джозамицин (1000 мг 2 раза в день), или нифурател (400 мг 2 раза в день) +
 висмута трикалия дицитрат (120 мг 4 раза в день или 240 мг 2 раза в день).

Вариант 4 
Если пожилым больным невозможна полноценная эрадикационная терапия, применяют усечённые схемы:
 Вариант 4А, длительность терапии 14 дней:
 один из ИПН в «стандартной дозировке» +
 амоксициллин (500 мг 4 раза в день или 1000 мг 2 раза в день) +
 висмута трикалия дицитрат (120 мг 4 раза в день или 240 мг 2 раза в день).
 Вариант 4Б: висмута трикалия дицитрат по 120 мг 4 раза в день в течение 28 дней. При наличии болей в области желудка — короткий курс ИПН.

Вторая линия 
Эрадикация Нр по схемам второй линии проводится в случае неуспеха терапии по одной из схем первой линии.

Вариант 1 
Классическая четырёхкомпонентная схема, длительность терапии 10-14 дней:
 один из ИПН в «стандартной дозировке» +
 висмута трикалия дицитрат (по 120 мг 4 раза в день) +
 метронидазол (по 500 мг 3 раза в день) +
 тетрациклин (500 мг 4 раза в день).

Вариант 2 
Четырёхкомпонентная схема, длительность терапии 10—14 дней:
 один из ИПН в «стандартной дозировке» +
 висмута трикалия дицитрат (по 120 мг 4 раза в день) +
 амоксициллин (500 мг 4 раза в день или 1000 мг 2 раза в день) +
 нитрофурановый препарат: нифурател (400 мг 2 раза в день) или фуразолидон (100 мг 4 раза в день).

Вариант 3 
Четырёхкомпонентная схема, длительность терапии 14 дней:
 один из ИПН в «стандартной дозировке» +
 висмута трикалия дицитрат (по 120 мг 4 раза в день) +
 амоксициллин (500 мг 4 раза в день или 1000 мг 2 раза в день) +
 рифаксимин (400 мг 2 раза в день).

Третья линия 
Проводится только при отсутствии результата от эрадикации Нр по второй линии и после определения чувствительности микроорганизма к определённым антибиотикам.

Исторические сведения 

Исторически первой схемой эрадикации Hp была схема, применённая Барри Маршаллом для самолечения гастрита, который он вызвал у себя, преднамеренно выпив чашку Петри с культурой Helicobacter pylori. Эта схема состояла из препарата висмута (висмута субсалицилата) и метронидазола.

Примечания 

Гастроэнтерология
Фармакотерапия